Женская сборная Мали по баскетболу — национальная команда по баскетболу, представляющая Мали в международных соревнованиях. Управляется Малийской федерацией баскетбола.

История 
Сборная сформирована в 1961 году, когда Мали стала членом Международной федерации баскетбола.

Летние Олимпийские игры 
Сборная Мали один раз участвовала в женском баскетбольном турнире летних Олимпийских игр. В 2008 году в Пекине малийки проиграли все пять матчей группового этапа и заняли 12-е место среди 12 команд.

 2008 : 12-е место

Чемпионаты мира 
Сборная Мали один раз участвовала в финальной части женского чемпионата мира по баскетболу. В 2010 году в Чехии малийки заняли 15-е место среди 16 команд. Единственную победу в пяти матчах они одержали в поединке за 15-16-е места, в котором в овертайме одолели Сенегал (69:67).

 2010 : 15-е место
 2022 : 11-е место

Чемпионаты Африки 
Сборная Мали 18 раз участвовала в розыгрыше женского чемпионата Африки по баскетболу и шесть раз завоёвывала медали.

В 2007 году на турнире, который проходил в Сенегале, малийки завоевали золотую медаль: на групповом этапе они потерпели лишь одно поражение от сборной Сенегала (37:48), в четвертьфинале победили Камерун (72:41), в полуфинале — Анголу (69:60), а в финале взяли реванш у Сенегала (65:58). Самой ценной баскетболисткой чемпионата стала малийка Хамчету Маига.

В 2009 году на Мадагаскаре сборная Мали завоевала серебряную медаль, проиграв в финале сенегалкам (57:72).

Ещё четыре раза (в 1968, 2011, 2017 и 2019 годах) малийки выигрывали бронзу.

 1968:  3-е место
 1970: 4-е место
 1974: 8-е место
 1977: 7-е место
 1981: 4-е место
 1984: 4-е место
 1993: 7-е место
 1997: 6-е место
 2000: 9-е место
 2003: 5-е место
 2005: 5-е место
 2007:  1-е место
 2009:  2-е место
 2011:  3-е место
 2013: 5-е место
 2015: 5-е место
 2017:  3-е место
 2019:  3-е место

Африканские игры 
Сборная Мали трижды участвовала в женских баскетбольных турнирах Африканских игр. В 2007 году в Алжире она заняла 10-е место, в 2011 году в Мозамбике — 12-е.

В 2015 году в Республике Конго малийские баскетболистки завоевали золотую медаль. Проиграв на групповом этапе Нигерии (69:70), в четвертьфинале они выиграли у Мозамбика (65:46), в полуфинале — у Сенегала (70:62), в финале поквитались с Нигерией (73:57).

 2007: 10-е место
 2011: 12-е место
 2015:  1-е место

Примечания 

Мали
Баскетбол в Мали
Баскетбол